Interferenzrohre werden unter anderem:
 in der Akustik, siehe Interferenzrohr (Akustik);
 im Motorenbau, siehe Interferenzrohr (Kfz)
eingesetzt.

Im Physikunterricht findet das 
 Quinckesche Interferenzrohr 
Verwendung